Горджидуз () был мастером по коже, который практиковал профессию, известную как горжидузи; создание кожаной обуви в грузинском стиле. Горжидузы обычно встречались в городах и посёлках Каджарского Ирана XIX века и образовывали свои собственные ассоциации (то есть гильдии).

Раньше горжидуз также делал грузинские туфли для мужчин; эти мужские версии обычно носили в Иране, но вышли из употребления в течение XIX века. Таким образом, горжидуз стал синонимом того, чтобы быть создателем женской грузинской обуви.

Нобуаки Кондо в своей оценке осмотра здания 1853 года на Большом базаре Тегерана отмечает, что в нём размещались многие магазины тегеранских горжидузи.

В своей «Географии Исфахана» Мирза Хосайн (сын Эбрахима-хана Тахвильдара) отметил, что в 1890-х годах деятельность многочисленных специализированных мастеров по кожевенному делу в Исфахане, в том числе горджидузов, пришла в упадок.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Обувь